Марьясин — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Мирьям). Известные носители:

 Марьясин, Лазарь Миронович (1896—1937) — советский хозяйственный деятель.
 Марьясин, Лев Ефимович (1894—1937) — советский государственный и партийный деятель.